La Coppa delle Coppe 1999-2000 è la 29ª edizione del secondo torneo pallavolistico europeo per importanza dopo la Champions League, l'ultima con questa denominazione, ed è stato organizzato come di consueto dalla Confédération Européenne de Volleyball (CEV).
Hanno partecipato a questa edizione 29 squadre provenienti da 27 Federazioni diverse.
Il torneo è stato vinto dal Paris Volley, alla sua prima affermazione in questa manifestazione.
Si tratta della seconda vittoria di una squadra francese in questa competizione.

Formula
 1st round: 10 squadre si affrontano in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta;
 2nd round: le 5 squadre vincenti più altre 11 qualificate di diritto si affrontano in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta;
 Maine phase: le 8 squadre vincenti più altre 8 qualificate di diritto vengono divise in 2 gironi da 8 e si affrontano in gare di sola andata;
 Final four: vi si qualificano le prime 2 di ogni girone; è stata disputata a Atene (Grecia), prevede Semifinali, Finale per il 3º e 4º posto e Finale per il 1º e 2º posto, con gare di sola andata.

Squadre partecipanti

Suddivisione per federazioni
 2 squadre

 1 squadra

Squadre ammesse al primo turno

 Volley 80 Pétange
 Omonia Nicosia
 Klubi Sportiv Studenti Tiranë (pallavolo maschile)
 Sinpos Sarajevo
 Marko - Dinamo Vitebsk

 Fužinar Gok Igem Ravne n. K.
 Hapoël Ironi Kiryat-Ata
 Petrom Ploieşti
 Sokot Schwechat
 TV Amriswil

Squadre ammesse al secondo turno

 De Belleman Nissan Averbode
 Paris Volley
 Remote It Zwolle
 Papiron-Medikémia Szeged
 AEK Athens
 KuPS-Volley Kuopio

 
 
 Pauk Domaljevac Zupanja
 Unicaja Almeria
 Matador Puchov

Squadre ammesse alla Maine Phase

 
 TNT Alpitour Cuneo
 Castêlo da Maia GC
 

 Jihostroj České Budějovice
 Crvena Zvezda Beograd
 AS Cannes
 Galatasaray Spor Kulübü

1st round

2nd round

Maine phase

Risultati

Classifiche

Final Four
La Final Four si è disputata a Atene (Grecia) .

Voci correlate
 Confédération Européenne de Volleyball
 Coppa CEV (pallavolo maschile)
 Coppa dei Campioni 1999-2000 (pallavolo maschile)

Collegamenti esterni
 

Pallavolo nel 1999
Pallavolo nel 2000
 1999-2000